Dit is een lijst van planetoïden 34601-34700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (34601) - || 2000 TR51|| 1 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34602) - || 2000 TO57|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (34603) - || 2000 TS60|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (34604) - || 2000 TW60|| 2 oktober 2000 || LONEOS
|-
| (34605) - || 2000 US || 21 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (34606) - || 2000 UT || 21 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (34607) - || 2000 UD3 || 24 oktober 2000 || Črni Vrh
|-
| (34608) - || 2000 UW7 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34609) - || 2000 UK8 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34610) - || 2000 UV9 || 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34611) Nacogdoches || 2000 UF1|| 25 oktober 2000 || W. D. Bruton, R. M. Williams
|-
| (34612) - || 2000 UN13|| 23 oktober 2000 || K. Korlević
|-
| (34613) - || 2000 UR13|| 27 oktober 2000 || Spacewatch
|-
| (34614) - || 2000 UF19|| 29 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34615) - || 2000 UQ27|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34616) Andrewbennett || 2000 UO38|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34617) - || 2000 UU48|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34618) - || 2000 UX49|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34619) Swagat || 2000 UX53|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34620) Edwinbodoni || 2000 UX54|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34621) - || 2000 UR55|| 24 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34622) - || 2000 UK58|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34623) - || 2000 US59|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34624) - || 2000 UB62|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34625) Bollimpalli || 2000 UT68|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34626) - || 2000 UN69|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34627) - || 2000 UW95|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34628) Samaboyea || 2000 UA99|| 25 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34629) - || 2000 UK107|| 30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34630) - || 2000 UX107|| 30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34631) - || 2000 UY107|| 30 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34632) Sarahbroas || 2000 UY109|| 31 oktober 2000 || LINEAR
|-
| (34633) Megancantwell || 2000 VN11|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (34634) Anjalichadha || 2000 VQ17|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (34635) - || 2000 VH29|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (34636) - || 2000 VC39|| 1 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34637) - || 2000 VR41|| 1 november 2000 || LINEAR
|-
| (34638) - || 2000 VV54|| 3 november 2000 || LINEAR
|-
| (34639) - || 2000 WG1 || 17 november 2000 || LINEAR
|-
| (34640) - || 2000 WN1 || 17 november 2000 || LINEAR
|-
| (34641) - || 2000 WL2 || 17 november 2000 || LINEAR
|-
| (34642) - || 2000 WN2 || 18 november 2000 || LINEAR
|-
| (34643) - || 2000 WQ3 || 18 november 2000 || LINEAR
|-
| (34644) Yatinchandar || 2000 WX13|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (34645) - || 2000 WT67|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (34646) Niaclements || 2000 WT95|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (34647) Ankushdhawan || 2000 WV97|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (34648) - || 2000 WZ101|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (34649) - || 2000 WB103|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (34650) Dunkenberger || 2000 WK108|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (34651) Edamadaka || 2000 WQ114|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (34652) Simoneevans || 2000 WN136|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (34653) - || 2000 WJ144|| 21 november 2000 || NEAT
|-
| (34654) - || 2000 WF145|| 22 november 2000 || NEAT
|-
| (34655) - || 2000 WS151|| 29 november 2000 || NEAT
|-
| (34656) - || 2000 WL152|| 28 november 2000 || LINEAR
|-
| (34657) - || 2000 WG154|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (34658) - || 2000 WS158|| 30 november 2000 || NEAT
|-
| (34659) - || 2000 WS159|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (34660) - || 2000 WB162|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (34661) - || 2000 WQ165|| 23 november 2000 || NEAT
|-
| (34662) - || 2000 WA172|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (34663) - || 2000 WT173|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (34664) - || 2000 WW182|| 18 november 2000 || LINEAR
|-
| (34665) - || 2000 WW184|| 29 november 2000 || LONEOS
|-
| (34666) Bohyunsan || 2000 XA4|| 4 december 2000 || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| (34667) - || 2000 XJ19|| 4 december 2000 || LINEAR
|-
| (34668) - || 2000 XW39|| 5 december 2000 || LINEAR
|-
| (34669) - || 2000 YO5 || 16 december 2000 || LINEAR
|-
| (34670) - || 2000 YL11|| 19 december 2000 || NEAT
|-
| (34671) - || 2000 YY18|| 21 december 2000 || LINEAR
|-
| (34672) - || 2000 YU53|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (34673) - || 2000 YM70|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (34674) - || 2000 YE78|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (34675) Feldbush || 2000 YR115|| 30 december 2000 || LINEAR
|-
| (34676) - || 2000 YF126|| 29 december 2000 || NEAT
|-
| (34677) - || 2000 YB135|| 17 december 2000 || LONEOS
|-
| (34678) Hansenestruch || 2001 AB29|| 4 januari 2001 || LINEAR
|-
| (34679) - || 2001 BH17|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (34680) Anahumphrey || 2001 BR21|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (34681) Suhahussain || 2001 BB22|| 20 januari 2001 || LINEAR
|-
| (34682) - || 2001 BM42|| 19 januari 2001 || LINEAR
|-
| (34683) - || 2001 CM11|| 1 februari 2001 || LINEAR
|-
| (34684) - || 2001 CJ28|| 2 februari 2001 || LONEOS
|-
| (34685) - || 2001 EE12|| 3 maart 2001 || LINEAR
|-
| (34686) - || 2001 FA40|| 18 maart 2001 || LINEAR
|-
| (34687) Isahaku || 2001 FU74|| 19 maart 2001 || LINEAR
|-
| (34688) - || 2001 FG119|| 20 maart 2001 || NEAT
|-
| (34689) - || 2001 FY147|| 24 maart 2001 || LONEOS
|-
| (34690) - || 2001 FH161|| 29 maart 2001 || NEAT
|-
| (34691) - || 2001 KV58|| 26 mei 2001 || LINEAR
|-
| (34692) - || 2001 KE61|| 17 mei 2001 || NEAT
|-
| (34693) - || 2001 LW14|| 15 juni 2001 || LINEAR
|-
| (34694) - || 2001 MK18|| 23 juni 2001 || NEAT
|-
| (34695) - || 2001 NY21|| 14 juli 2001 || NEAT
|-
| (34696) Risoldi || 2001 OV2|| 21 juli 2001 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (34697) - || 2001 OS14|| 20 juli 2001 || LINEAR
|-
| (34698) - || 2001 OD22|| 21 juli 2001 || LONEOS
|-
| (34699) - || 2001 OQ25|| 18 juli 2001 || NEAT
|-
| (34700) - || 2001 OE45|| 16 juli 2001 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten